Та́врия (от ):
 Таврика — старое название степной области Днепро-Молочанского междуречья в пределах современных Запорожской и Херсонской областей Украины. Северо-Таврические степи через Перекопский перешеек и залив Сиваш переходят в степи Тавриды (Крымского полуострова). Применительно к территории Крыма Таврия и Таврида — синонимы.
 «Таврия» — сорт яблони домашней.
 «Таврия» — историческая драма по одноимённому роману Олеся Гончара (СССР, 1959).

Техника
 ЗАЗ-1102 «Таврия» — легковой автомобиль Запорожского автомобильного завода.
 «Таврия» — украинский поезд дальнего следования Запорожье — Одесса — Запорожье (317/318).
 «Таврия» — скорый фирменный поезд № 007А/008С Санкт-Петербург — Севастополь.

Спорт
 «Таврия» — украинский футбольный клуб из Симферополя.
 «Таврия» — украинский футбольный клуб из пгт Новотроицкое Херсонской области.
 «Таврия» — название футбольного клуба «Кристалл» из Херсона в 1992—1994 годах.
 «ТСК-Таврия» — крымский футбольный клуб из Симферополя, создан в 2014 году.

Организации
 «Таврия» — крупнейший украинский коньячный завод.
 «Таврия» — издательство в Симферополе.
 ТРК «Таврия» — телекомпания в Херсоне, основанная в 2022 году.
 Таврия — зоопарк в Запорожской области.

Топонимы 
Россия
 Таврия — деревня в Краснинском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.
 Украина
 Таврия — посёлок в Скадовском районе Херсонской области.
 Таврия — посёлок в Весёловском районе Запорожской области.
 Таврия — село в Токмакском районе Запорожской области.

См. также 
Производные понятия
 Таврические горы — древнее название Крымских гор.
 Таврическая губерния Российской империи (1802—1921).
 Таврический дворец — дворец в Санкт-Петербурге, построенный в честь присоединения Крыма.
 Таврический сад — сад в Санкт-Петербурге.
 Таврическая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Таврийск — город в Херсонской области Украины.
 Таврическ — железнодорожная станция Приднепровской железной дороги в городе Васильевке Запорожской области Украины.
 Таврийские игры — ежегодный музыкальный фестиваль, проводившийся на Украине с 1992 по 2009 год.
 Таврион — мужское имя.
Страницы значений
 Таврида (значения)
 Таврика (значения)